Села:
 Годунівка — Київська область, Яготинський район
 Годунівка — Сумська область, Глухівський район